South Holland peut désigner :

 South Holland (Angleterre) - un district non métropolitain du Lincolnshire, en Angleterre
 South Holland (Illinois) - un village situé dans le comté de Cook en proche banlieue de Chicago dans l'État de l'Illinois aux États-Unis
 South Holland and The Deepings (circonscription britannique) - une circonscription électorale anglaise située dans le Lincolnshire
 Hollande-Méridionale - une province des Pays-Bas